Laaber peut désigner :

 Laaber, commune allemande de Bavière ;
 Laaber, village de la commune allemande de Pilsach en Bavière ;
 Laaber, village de la commune allemande de Rohr in Niederbayern en Bavière ;
Rottenburg an der Laaber, commune allemande de Bavière ;
 Große Laaber ou Große Laber, rivière de Bavière, affluent du Danube ;
 Kleine Laaber ou Kleine Laber, rivière de Bavière, affluent de la Große Laaber ;
 Weiße Laaber ou Weiße Laber, rivière de Bavière, affluent de l’Altmühl ;
 Schwarze Laaber ou Schwarze Laber, rivière de Bavière, affluent du Danube ;
 Wissinger Laaber ou Wissinger Laber, rivière de Bavière, affluent de la Weiße Laaber ;
 Bachhaupter Laaber ou Bachhaupter Laber, ruisseau de Bavière, affluent de la Wissinger Laaber.

Voir aussi